Milan Doleček ist der Name folgender Personen:

* Milan Doleček (Ruderer, 1957) (* 1957), tschechoslowakischer Ruderer
 Milan Doleček (Ruderer, 1982) (* 1982), tschechischer Ruderer